Chopi peut désigner :
 les Chopi, un peuple du Mozambique
 le chopi, une langue bantoue parlée au Mozambique
 le Carouge chopi, une espèce d'oiseau d'Amérique du Sud